|}

Die Bahnstrecke Košice–Žilina ist eine Eisenbahnverbindung in der Slowakei, die ursprünglich durch die Kaschau-Oderberger Bahn (KsOd) erbaut und betrieben wurde. Sie schließt in Košice an die Bahnstrecke Čierna nad Tisou–Košice an und führt über Kysak, Poprad, Martin und Vrútky nach Žilina. Die Strecke ist Teil der innerslowakischen Hauptverbindung zwischen Košice und Bratislava.

Im Güterverkehr hat die Strecke eine herausragende Bedeutung für den Durchgangsverkehr aus der Ukraine in Richtung Tschechien und Österreich. Das Lichtraumprofil ist für den Verkehr von Wagen mit russischem Breitspurprofil ausgelegt.

Geschichte 

Der durchgehende Bahnverkehr auf der Gesamtstrecke der Kaschau-Oderberger Bahn von Košice über Žilina nach Oderberg (heute Bohumín) wurde am 18. März 1872 eröffnet.

Eröffnungsdaten
 1. September 1870: Košice–Kysak
 8. Dezember 1871: Poprad-Tatry–Žilina
 12. Dezember 1871: Spišská Nová Ves–Poprad-Tatry
 18. März 1872: Kysak–Spišská Nová Ves

Die Strecke war zunächst eingleisig. Wegen des rasch zunehmenden Bedarfs wurde Mitte der 1930er Jahre mit dem zweigleisigen Ausbau begonnen, der sich bis 1955 hinzog. Im Einzelnen wurden folgende Abschnitte für den zweigleisigen Verkehr freigegeben:

 1955: Košice–Kolinovce
 1951: Kolínovce–Markušovce
 1950: Markušovce–Hrabušice
 1947: Hrabušice–Gánovce
 1950: Gánovce-Poprad-Tatry
 1942: Poprad-Tatry–Svit
 1938: Svit–Lučivná
 1941: Štrba–Važec
 1947: Važec–Kráľova Lehota
 1950: Kráľova Lehota–Šútovo
 1946: Šútovo–Vrútky
 1940: Vrútky–Strečno
 1938: Strečno–Žilina

Dabei mussten bei Strečno ein zweiter (paralleler) Tunnel und eine zweite Brücke über die Waag errichtet werden.

Im Zuge des zweigleisigen Ausbaus des Abschnittes von Kraľovany nach Turany wurde ein neuer Tunnel gebaut und die Strecke wegen des Baus des Stausees Krpeľany auf einer Strecke von 6,8 Kilometern verlegt.

In der gleichen Zeit wurde wegen der Anlage des Stausees Ružín eine Streckenverlegung zwischen dem Ort Ružín und Margecany zastávka vorgenommen, indem der Berg Bujanov untertunnelt wurde.

Eine weitere Streckenänderung machte sich in den 1970er-Jahren durch den Bau des Liptauer Stausees erforderlich.

Die Trasse wurde in den Jahren 1956 bis 1961 elektrifiziert.

Am 25. September 2020 begann der slowakische Infrastrukturbetreiber Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) mit der grundlegenden Modernisierung des Abschnittes Poprad–Štrba für eine Streckengeschwindigkeit von 160 km/h. Es wird mit Kosten von 97,5 Millionen Euro gerechnet, von denen 77 Millionen Euro über ein Förderprogramm der Europäischen Union finanziert werden. Langfristiges Ziel ist die vollständige Modernisierung der Gesamtstrecke als Teil des landesweiten Korridors zwischen Bratislava und Košice. Der Umbau der Bahnstrecke Bratislava–Žilina wurde im September 2020 abgeschlossen.

Betrieb 
Tagsüber verkehren Schnellzüge im Zweistundentakt in der Relation Bratislava–Žilina–Košice, dazu einige Inter- und Eurocity sowie Nahverkehrszüge. Seit Dezember 2014 verkehrt täglich ein internationales Zugpaar des SuperCity auf der Strecke. Dieser verbindet Prag mit Košice.

Zwischenfälle 
Am 3. Juni 2022 blieb ein erst zwei Jahre alter Elektrotriebwagen der Baureihe 510/515 aufgrund technischer Schwierigkeiten an einer schlecht einsehbaren Stelle auf der Strecke in der Nähe von Strečno liegen. Eine angeforderte Hilfslokomotive prallte auf den stehenden Zug auf. Dabei wurden 74 Menschen verletzt, vier davon schwer.

Streckenbeschreibung 

Sie verläuft in ost-westlicher Richtung im Wesentlichen entlang des Hornád, durch den Talkessel Podtatranská kotlina und dann an der Waag. Sie berührt einige der bekanntesten Gebirgsregionen der Slowakei, wie die Kleine und die Große Fatra, die Niedere und Hohe Tatra sowie das Slowakische Erzgebirge.

Weblinks 

 Einzelheiten über die Strecke (slowakisch)
 Einzelheiten über die Strecke (slowakisch)
 Einzelheiten über die Strecke (slowakisch)
 Einzelheiten über die Strecke (slowakisch)

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in der Slowakei